Polskie nazwisko:
 Maria Żmigrodzka (1922-2000) – polska historyk i krytyk literatury
 Maria Żmigrodzka-Dubowy (1926-2011) – polska graficzka

Zobacz też 
 Żmigrodzki
 Kotlina Żmigrodzka – mezoregion w Polsce
 Ruda Żmigrodzka – wieś w Polsce
 Ulica Żmigrodzka we Wrocławiu